Óscar Navarro (1979), joueur de football international salvadorien ;
 Óscar Navarro (1981), compositeur espagnol ;